La 13ª edizione della Chunlan Cup si è disputata tra il 27 luglio 2020 e il 15 settembre 2021. A differenza delle precedenti edizioni della Chunlan Cup, gli incontri non si sono disputati in Cina, ma online, a causa delle difficoltà legate alla pandemia.

Partecipanti 
Alla competizione partecipano goisti professionisti di sei federazioni:
  Federazione cinese: 9 partecipanti;
  Federazione coreana: 9 partecipanti, tra cui il vincitore e il finalista dell'edizione precedente, Park Junghwan 9d e Park Yeonghun 9d;
  Federazione giapponese: 5 partecipanti;
  Federazione taiwanese: 1 partecipante;
 Federazione nordamericana: 1 partecipante;
 Federazione europea: 1 partecipante.

Otto partecipanti sono stati qualificati direttamente al secondo turno, gli altri si sono affrontati a partire dal primo turno.

Torneo 

Il torneo è a eliminazione diretta, con finale disputata al meglio delle tre partite.

Collegamenti esterni 
 

Competizioni di go internazionali